Janssen, como apellido, puede referirse a las siguientes personas:

 Arnoldo Janssen (1837-1909), presbítero católico mayormente conocido por ser el fundador de la Congregación del Verbo Divino.
 Herbert Janssen (1892-1965), barítono alemán nacionalizado estadounidense.
 Paul Janssen (1926-2003), médico e investigador belga.
 Pierre Janssen (1824-1907), astrónomo francés.
 Thomas Janssen (n.1978), botánico y pteridólogo alemán.
 Vincent Janssen (n.1994), futbolista neerlandés.
 Zacharias Janssen (1585-1632), fabricante de lentes holandés, al que se lo asocia con la invención del primer telescopio (asunto este último aún controvertido).

Además, puede hacer referencia a:
 Janssen Pharmaceutica, compañía farmacéutica belga.